Kollerup Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Kollerup Kirke (Jammerbugt Kommune) – en kirke i Kollerup Sogn i Jammerbugt Kommune
 Kollerup Kirke (Vejle Kommune) – en kirke i Kollerup Sogn i Vejle Kommune